Кямран Алимджанович Аббасов (род. , село Ново-Павловка, Бишкек, Сокулукский район, Киргизия) — киргизский и российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой ONE Championship. Действующий чемпион мира ONE Championship в полусреднем весе.

Биография 
Турок-месхетинец по происхождению. С детства тренировался под руководством своего родного дяди, Алиева Якуба Юрьевича в местном клубе Дагестан г Избербаш 

Профессиональную карьеру начал в 2011 году в организации Valetudo где и провел свои первые бои.

В 2015 году переехал на постоянное место жительство в Россию в г. Новороссийск, где стал тренироваться в клубе NOVOROS-FIGHT ,под руководством чемпиона мира М-1 Геренава Бесики Тариеловичем, который и является создателем данного клуба.

В 2018 году подписал контракт с ONE Championship и уже в 2019 году вышел на титульный бой против шведского бойца Себастьяна Кадестами (Zebaztian Kadestam), которого победил по решению судей и стал чемпионом мира в данном промоушене. В конец 2020 года вышел на защиту своего титула против непобежденного американца Джеймса Накашима (12-0) (James Nakashima), защитил свой титул отправив своего соперника в нокаут, ударом коленом.

Личная жизнь 
Женат, супругу зовут Аббасова Виктория. Супруги познакомились и поженились в г. Новороссийске. Имеет 2-х дочерей.

Титулы и достижения 
'''ONE Fighting Championship
Действующий чемпион ONE FC
Одна успешная защита

Статистика 

|-
|Победа
|align=center|23-4
|Джеймс Накашима
|Нокаут (удар коленом)
|ONE Championship
|
|align=center|4
|align=center|3:27
| Сингапур
|Защитил титул чемпиона мира ONE CHAMPIONSHIP
|-
|Победа
|align=center|22-4
|Себастьян Кадестам
|Единогласное решение
|ONE Championship
|
|align=center|5
|align=center|5:00
| Индонезия, Джакарта
|Завоевал титул чемпиона мира ONE CHAMPIONSHIP
|-
|Победа
|align=center|21-4
|Юсин Оками
|Технический нокаут (удар рукой)
|ONE Championship
|
|align=center|2
|align=center|1:10
| Индонезия, Джакарта
|-
|Победа
|align=center|20-4
|Агилан Тани
|Сдача (Удушение сзади)
|ONE Championship
|
|align=center|1
|align=center|2:35
| Малайзия, Куала-Лумпур
|-
|Победа
|align=center|19-4
|Нурсултан Разибоев
|Единогласное решение
|WFCA 50
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Россия, Москва
|-
|Поражение
|align=center|18-4
|Луис Сантос
|Единогласное решение
|ONE Championship
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Малайзия, Куала-Лумпур
|-
|Победа
|align=center|18-3
|Асламбек Арсамиков
|Сдача(Гильотина)
|ACB 68 Young Eagles 21
|
|align=center|2
|align=center|1:01
| Таджикистан, Душанбе
|-
|Победа
|align=center|17-3
|Луис Дестри Абдалла
|Единогласное решение
|Tech-Krep FC Prime Selection 15
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Россия, Краснодар
|-
|Победа
|align=center|16-3
|Олег Оленичев
|Единогласное решение
|KTFC Prime Selection 2016 Final
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Россия, Екатеринбург
|-
|Победа
|align=center|15-3
|Артур Караваев
|Единогласное решение
|KTFC Prime Selection 2016 Final
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Россия, Екатеринбург
|-
|Победа
|align=center|14-3
|Курбан Раджабов
|Сдача(Гильотина)
|MixFace/Tech-Krep FC MixFace1
|
|align=center|1
|align=center|1:48
| Россия, Екатеринбург
|-
|Победа
|align=center|13-3
|Давид Бархударян
|Сдача(Гильотина)
|KTFC Prime Selection 2016 Final
|
|align=center|3
|align=center|0:40
| Россия, Краснодар
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Артем Груздов
|Технический нокаут (удар рукой)
|KT FC Prime Selection 10
|
|align=center|1
|align=center|3:18
| Россия, Краснодар
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Хусейн Алиев
|Единогласное решение
|KT FC Prime Selection 9
|
|align=center|3
|align=center|4:29
| Киргизия, Бишкек
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Магомедрасул Зубаиров
|Технический нокаут (удар рукой)
|WEF 4 Kyrgyzstan vs. Dagestan
|
|align=center|3
|align=center|4:29
| Киргизия, Бишкек
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Нурламбек Бекмамет
|Технический нокаут (удар рукой)
|WEF ProfFight 3
|
|align=center|1
|align=center|2:45
| Россия, Краснодар
|-
|Поражение
|align=center|8-3
|Юрий Изотов
|Сдача (Рычаг локтя)
|KT FC Prime Selection 5
|
|align=center|1
|align=center|2:45
| Россия, Краснодар
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Джасур Алаберганов
|Технический нокаут
|KT FC Prime Selection 1
|
|align=center|1
|align=center|2:45
| Россия, Краснодар
|-
|Победа
|align=center|7-2
|Назир Каджиев
|Технический нокаут (удар рукой)
|KT FC Ermak Prime Challenge
|
|align=center|2
|align=center|1:45
| Россия, Краснодар
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Малисбек Абдрахманов
|Технический нокаут (удар рукой)
|World Ertaymash Federation 1
|
|align=center|3
|align=center|3:20
| Киргизия, Бишкек
|-
|Поражение
|align=center|5-2
| Нурсултан Разибоев
|Сдача(Гильотина)
|Selection 5
|
|align=center|2
|align=center|1:10
| Казахстан, Каскелен
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Айбек Айбек
|Нокаут (Слэм)
|Valetudo 2014
|
|align=center|1
|align=center|0:53
| Киргизия, Талас
|-
|Поражение
|align=center|4-1
| Махир Мамедов
|Сдача (скрутка)
|The Strongest
|
|align=center|1
|align=center|0:35
| Казахстан, Алма-Ата
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Бахтияр Бахтияр
|Нокаут (удар коленом)
|Er-Taymash Valetudo
|
|align=center|1
|align=center|3:02
| Киргизия, Бишкек
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Вячеслав Первель
|Технический нокаут (остановка врачом)
|Er-Taymash Valetudo
|
|align=center|1
|align=center|0:58
| Киргизия, Бишкек
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Асылбек Рахман
|Единогласное решение
|Er-Taymash Valetudo
|
|align=center|3
|align=center|3:00
| Киргизия, Нарын
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Данияр Нуркеев
|Единогласное решение
|Er-Taymash Valetudo
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Киргизия, Бишкек
|}

Примечания 

Мастера спорта Кыргызской Республики